Николај Кузњецов може да се односи на:

 Николај Кузњецов (агент)
 Николај Кузњецов (адмирал)